Il doppio del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Guy Forget e Anders Järryd 6-4, 4-6, 7-6.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 Guy Forget /  Anders Järryd (finale)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Paul Annacone /  Sherwood Stewart (semifinali)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1986